Dziesiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w japońskim Sapporo na skoczni Ōkurayama. W kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego, które rozegrano 10 lutego wygrał Peter Prevc. 11 lutego odbył się pierwszy konkurs indywidualny, w którym zwyciężyli ex aequo Maciej Kot (po raz pierwszy w karierze) i Peter Prevc (po raz 22.). Dzień później rozegrano kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego, w których zwyciężył Dawid Kubacki. Kilkadziesiąt minut później odbył się drugi z konkursów indywidualnych, w którym zwycięstwo odniósł Kamil Stoch, przed Andreasem Wellingerem i Stefanem Kraftem, a zaraz za podium znalazł się Maciej Kot.

Skocznia

Przed zawodami

Po zawodach

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo będzie Yuji Nishimori oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlak. Sędzią technicznym będzie Mika Jukkara, a jego asystentem – Martin Brunner. Kontrolą sprzętu przed skokiem będzie zajmować się natomiast Morten Solem, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Sapporo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Sapporo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2017 w Japonii